Операция «Тайфун»

 Операция «Тайфун» (1941) — стратегическая наступательная операция немецких войск в московском направлении осенью-зимой 1941 года, прерванная наступлением советских войск в январе 1942 года.
 Операция «Тайфун» (1989) — последняя операция Советской Армии в ходе Афганской войны.